Osoby o tym nazwisku:
 Filipp Starikow – radziecki dowódca wojskowy
 Nikołaj Starikow – rosyjski pisarz, publicysta, ekonomista i działacz polityczny